Uwilingiyimana ist der Familienname folgender Personen:

 Juvénal Uwilingiyimana (1951–2005), ruandischer Politiker
 Agathe Uwilingiyimana (1953–1994), ruandische Politikerin